Торо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Ліможа, 20 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 184,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Торон на сайті французького Національного інституту географії
 Торон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез